Arosa pode designar:

Arosa (Suíça), comuna suíça do cantão dos Grisões
Arosa (Guimarães), freguesia portuguesa do concelho de Guimarães
Arosa (Cavez), lugar na freguesia portuguesa de Cavez, no concelho de Cabeceiras de Basto

Ver também 
 Arousa

Desambiguação